Bitka kod Salamine naziv je više bitaka vođenih u 5. i 4. stoljeću pr. Kr. 

Napomena: iako istog imena, u pitanju su dva različita mjesta: Salamina (otok) u Grčkoj i Salamina (grad) na Cipru.

 Bitka kod Salamine, (480. pr. Kr.) pomorska bitka između združene flote grčkih polisa i flote perzijskog vladara Kserksa I.
 Bitka kod Salamine na Cipru (306. pr. Kr.), pomorska bitka vođena kod grada Salamine na Cipru, između flota Ptolemeja I. Sotera i Demetrija I. Poliorketa.
 Bitka kod Salamine na Cipru (450. pr. Kr.), pomorska i kopnena bitka vođena kod grada Salamine na Cipru, u vrijeme Grčko-perzijskih ratova